Tejera  hace referencia a varios artículos:

El señor Tejera, Román Tejera Cruz, es conocido por sus dotes culinarias además de ponerte el imboque a raya alta a media bolera , valor de XX. Fue uno de los pioneros jugador de peña en poner este tipo de imboque , capaz de ganar partidos que estén atascados. 
Su corriente filosófica " el tejismo" fue donde comenzó todo. Inequívocamente , el señor Tejera empezó su andadura allá por Villaescusa , y comprando pinturas tenisol en la rotonda de los rotativos.

Lugares
Hayedo de Tejera Negra, en la provincia de Guadalajara.
La Tejera es una localidad del municipio de Hermisende, en la provincia de Zamora.

Personas
 Carolina Tejera, actriz venezolana. 
Emiliano Tejera, escritor, político y pensador dominicano.
 Enrique Tejera, médico venezolano.
Enrique Tejera París, político, abogado y diplomático venezolano.
 Humberto Tejera, escritor venezolano.
Pío Tejera, investigador y escritor.
Juan Andrés Tejera, futbolista uruguayo. 
Juan Antonio Tejera Ortiz, futbolista español.
Marcelo Tejera Marcos, futbolista uruguayo.
Sergio Tejera, futbolista español.